De naam Rogier is van Germaanse herkomst en is afgeleid van de Germaanse woorden Rod, wat roem betekent, en Ger, met de betekenis speer. Rogier betekent dus zoiets als die met de speer roem verwierf.

Enkele historische personen met de naam Rogier
 Rogier I, (1031-1101), Graaf van Sicilië
 Rogier II (1095-1154), Koning van Sicilië
 Rogier van der Weyden (1400-1464), Vlaams schilder
 Rogier Verbeek (1845-1926), Nederlands mijningenieur, pionier in de moderne vulkanologie
 Rogier van Otterloo (1941-1988), Nederlands componist

Personen met de achternaam Rogier
 Philippe Rogier (1561-1596), Spaans componist van Nederlandse afkomst
 Charles Rogier (1800-1885), Belgisch politicus, een van de grondleggers van de Belgische staat
 Ludovicus Jacobus (Lodewijk) Rogier (1894-1974), Nederlands hoogleraar geschiedenis
 Nel van der Heijden-Rogier

Andere verwijzingen naar de naam Rogier
 Rogierplein, plein in Brussel, genoemd naar Charles Rogier
 Rogier (metrostation Brussel), Brussels pre-metrostation onder het gelijknamige plein
 Rogier (metrostation Charleroi), een metrostation in Charleroi 
 Rogiertunnel, een tunnel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

jongensnaam